Band FM Mococa é uma emissora de rádio brasileira sediada em Mococa, cidade do estado de São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 105.9 MHz. A emissora pertence ao mesmo grupo que controla a Transamérica Hits Mococa. A frequência é originada do dial AM, onde operou em AM 1160 kHz. Operou como emissora afiliada à Rádio Globo, entre 3 de maio de 2007 e agosto de 2009.

Em 2019, com a mudança da Transamérica para adulto-contemporâneo, a emissora do mesmo grupo decidiu inverter os ritmos. A Clube Mococa FM, que exibia músicas adultas, decidiu afiliar a Band FM com o formato popular, enquanto a Transamérica Mococa migra para o formato jovem/adulto..

Em 1 de novembro de 2019, a emissora passa a transmitir a Rede Band FM as 06h, momento que começava a Hora do Ronco.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do estado de São Paulo
Mococa
Mococa